Kap Farväl kan syfta på:

 Kap Farvel – den sydligaste udden på Grönland
 Kap farväl (skiva av Stiko Per Larsson) – en skiva av musikern Stiko Per Larsson
 Kap Farväl! – en bok av författaren Harry Martinson